Савойка — українське прізвище. Патронім від імені Сава.

 Савойка Л. — діяч «Фронту національної єдності»
 Савойка Теодор

Українські прізвища